Diese Seite stellt die Statistiken, Fakten und Rekorde der Pittsburgh Steelers dar.

Falls nicht anders angegeben, befinden sich die Daten auf dem Stand der letzten abgeschlossenen Saison. Die Quelle der Daten ist – wenn nicht anders angegeben – die Webseite pro-football-reference.com.

Statistik 
Nach Ende der Saison 2021 ließen sich folgende statistischen Werte ermitteln:

Rekorde

Direkter Vergleich 
Mit 141 Spielen fanden die meisten Spiele der Steelers gegen die Cleveland Browns statt. Die beste Siegquote hat die Mannschaft aus Pittsburgh gegen die Carolina Panthers.

Legende:

Alle Saisons seit 1933

Erstrunden Draft-Picks 

Nachfolgend werden hier alle Erstrunden Draft-Picks aus dem NFL-Draft aufgelistet, welche die Pittsburgh Pirates/Steagles/Card-Pitt/Pittsburgh Steelers seit dem ersten Draft 1936 getätigt haben. Die Mannschaft konnte dreimal den Gesamtersten im NFL-Draft auswählen (1942, 1956 und 1970).

Legende:

Anmerkungen

Quellen 
 Pittsburgh Steelers auf pro-football-reference.com
 Passing records auf pro-football-reference.com
 Rushing records auf pro-football-reference.com
 Receiving records auf pro-football-reference.com
 Defense records auf pro-football-reference.com
 Kicking & Punting records auf pro-football-reference.com
 Return records auf pro-football-reference.com
 Head-to-head auf pro-football-reference.com
 NFL Draft History auf nfl.com

Liste (American Football)
Zahlen und Rekorde